Короле́нківська ву́лиця — назва вулиці у різних населених пунктах України. Названа на честь українського письменника В. Г. Короленка

 Короленківська вулиця — вулиця в місті Дніпродзержинськ.
 Короленківська вулиця — вулиця в місті Ізмаїл.
 Короленківська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Короленківська вулиця — вулиця в місті Севастополь.

Вулиці, названі на честь людей